Ergeç ist der Familienname folgender Personen:

 Sa'd ad-Din Arkidsch (Sadettin Ergeç, * 1948), irakisch-turkmenischer Politiker und Vorsitzender der Turkmenenfront des Irak
 Selma Ergeç (* 1978), deutsch-türkisches Fotomodell und Schauspielerin